Az 1955-ös lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 21. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Legia Warszawa nyerte az ezüstérmes Zagłębie Sosnowiec, és a bronzérmes Ruch Chorzów előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1955
Lengyel 1